Saporaea é um gênero monotípico de cerambicídeo da tribo Achrysonini, com distribuição restrita à Austrália.

Espécie
 Saporaea femoralis Thomson, 1878

Saporaea
Gêneros monotípicos de cerambicídeos